Bolton Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Bolton Lake, New Brunswick, sjö, 
 Bolton Lake, Timiskaming District, sjö i Ontario, 
 Bolton Lake, Cochrane District,  sjö i Ontario, 
 Bolton Lake, Kenora District,  sjö i Ontario, 
 Bolton Lake, Manitoba, sjö, 
 Bolton Lake, Saskatchewan, sjö, 
 Bolton Lake, British Columbia, sjö, 

Robotskapade Kanadaförgreningar